Antonella Fiordelisi (Salerno, 14 de março  de 1998) é uma esgrimista e modelo italiana.

Biografia
Estudante do professor Ewa Borowa, e membro da equipe de espada feminina de Nedo Nadi Salerno, na Série A2, Antonella Fiordelisi tinha uma paixão pela esgrima desde a infância.

Simultaneamente aborda o mundo da moda, começando uma carreira de modelo depois de ganhar o título de Miss Granata Salerno, alcançado em 2014.

Notes

Esgrimistas da Itália
Naturais de Salerno